«Інтрепід » ( - Безстрашний)  — ряд кораблів ВМС США

 USS Intrepid (1798) — озброєний кеч, захоплений ВМС США у 1803 році. Брав участь у першій берберійській війні
 USS Intrepid (1874) — експериментальний пароплав-міноносець. Служив з 1874 по 1892 рік
 USS Intrepid (1904) — тренувальний корабель.  Служив з 1904 по 1921 рік
 USS Intrepid (CV-11) — авіаносець типу «Ессекс». Брав участь у Другій світовій війні та війні у В'єтнамі. З 1982 року - корабель-музей

Назви військових кораблів США